Vogtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Vogtmann (* 1942), deutscher Agrarwissenschaftler und Naturschützer
 Karen Vogtmann (* 1949), US-amerikanische Mathematikerin
 Michael Vogtmann (* 1952), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ulf Weiß-Vogtmann (1900–1989), deutscher Flug- und Ballonsportpionier

Siehe auch:
 Voigtmann